La costa dei barbari (Barbary Coast), film diretto da Howard Hawks (1935)
La costa dei barbari (Coast of Skeletons), film diretto da Robert Lynn (1964)
La costa dei barbari (The Wild Shore, 1984), romanzo di Kim Stanley Robinson